La stagione PBL 2008 fu la prima della Premier Basketball League. Parteciparono 10 squadre divise in due gironi. I Jacksonville JAM vennero dichiarati falliti dalla lega , che da regolamento fondò una nuova squadra, i Jacksonville SLAM, che continuò il campionato dei JAM.

Squadre partecipanti

Classifiche

Eastern Division

Western Division

Play-off

Primo turno

Semifinali di conference

Finali di conference

Finale PBL

Tabellone

Vincitore

Statistiche

Premi PBL
 PBL Player of the Year: Bobby Anderson, Quad City Riverhawks
 PBL Guard of the Year: Bobby Anderson, Quad City Riverhawks
 PBL Forward of the Year: James Reaves, Rochester Razorsharks
 PBL Center of the Year: Aaron Williams, Reading Railers
 PBL Coach of the Year: Rod Baker, Rochester Razorsharks
 PBL Playoffs MVP: Keith Friel, Rochester Razorsharks
All-PBL First Team
Ryan Edwards, Quad City Riverhawks
James Reaves, Rochester Razorsharks
Bobby Anderson, Quad City Riverhawks
Jeremy Bell, Arkansas Impact
Aaron Williams, Reading Railers
All-PBL Second Team
Marlin Johnson, Rochester Razorsharks
Anthony Lumpkin, Jacksonville SLAM
Charles Ward, Wilmington Sea Dawgs
Reggie George, Rockford Fury
Tayron Thomas, Reading Railers
All-PBL Honorable Mention
Brian Greene, Jacksonville SLAM
Stanley Thomas, Chicago Throwbacks
Jermaine Williams, Wilmington Sea Dawgs
Jared Mills, Reading Railers
Frank Richards, Rockford Fury

Note

Stagioni PBL
Pallacanestro nel 2008